Querétaro může znamenat:

 Querétaro (stát) – stát v Mexiku
 Querétaro – název více obcí ve státě Querétaro v Mexiku
 Santiago de Querétaro, zkráceně jen Querétaro – hlavní město státu Querétaro v Mexiku
 Universidad Autónoma de Querétaro – universita ve městě Santiago de Querétaro
 Querétaro Fútbol Club – fotbalový klub ve městě Santiago de Querétaro

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno